Cinzia Capano – politica italiana
 Giovanni Battista Capano – vescovo cattolico romano
 Craig Capano – calciatore statunitense
 Giuseppe Perrone Capano – politico e avvocato italiano
 Thomas Capano – giurista statunitense